Damaris peut désigner :
 Damaris (Bible) est une femme citée dans le Nouveau Testament.
 Damaris (chanteuse) (1986-) est une chanteuse de chansons folkloriques péruviennes.